Witowice steht für:

 Witowice (Bogoria), Ort der Gemeinde Bogoria, Powiat Staszowski, Woiwodschaft Heiligkreuz, Polen
 Witowice (Charsznica), Ort der Gemeinde Charsznica, Powiat Miechowski, Woiwodschaft Kleinpolen, Polen
 Witowice (Końskowola), Ort der Gemeinde Końskowola, Powiat Puławski, Woiwodschaft Lublin, Polen
 Witowice (Kruszwica), Ort der Gemeinde Kruszwica, Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Witowice (Wiązów), Dorf in der Landgemeinde Wiązów, Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen